The Alarm — валлийская группа альтернативного рока, образовавшаяся в 1978 году, начинавшая на панк-сцене, но постепенно, обогащая свой стиль элементами фолка, блюза и рутс-рока, перешедшая в мейнстрим. В числе известных исполнителей, приглашавших группу в турне, были U2 и Боб Дилан.

История 
Группа, образовавшаяся в Риле, Уэльс, в 1978 году, первоначально называлась Seventeen, исполняла mod/punk-рок и распалась в 1980 году после совместного турне со Stray Cats. В 1981 году вокалист Майк Питерс, если верить легенде, по совету Джона Пила, переименовал её в The Alarm. В состав, кроме него, вошли Найджел Твист (настоящее имя — , экс-The Toilets), Дэйв Шарп (; экс-Chuck Burial & The Embalmed, Quasimodo) и Эдди Макдональд (; экс-Amsterdam). Мод-влияния были отброшены, зато появился «милитаристский» имидж (в духе Stray Cats и Scratch). Обновилось и звучание (сами музыканты называли свой стиль электро-панком, но при этом на концертах предпочтение отдавали акустике).

Первый сингл «Unsafe Building»/«Up For Murder» (на соответственно — «электрической» и «акустической» сторонах) вышел ограниченным тиражом 1000 экземпляров. Обозреватель Мик Мерсер объявил его «синглом недели» в ZigZag. Выступление The Alarm в первом отделении The Fall было замечено корреспондентом Sounds, который специально пришёл и на их следующее выступление в клубе Upstairs At Ronnie’s. Здесь же присутствовали представители агентства Wasted Talent, организовавшие встречу участников группы с Иэном Уилсоном, агентом U2, который вскоре стал менеджером The Alarm. 22 декабря именно он организовал совместное выступление группы с U2 в Lyceum Ballroom.

В 1982 году The Alarm подписали контракт с I.R.S. и выпустили сингл «Marching On», за которым последовал «The Stand» с текстом, написанным по мотивам одноимённого романа Стивена Кинга, что было необычно для панк-группы. Вне Британии трек был выпущен в упаковке The Alarm EP, выход которого совпал с первыми гастролями группы по США.

В июне 1983 году The Alarm вновь присоединились к U2 в их War-туре. Одновременно вышел сингл «Blaze of Glory», записанный с продюсером Миком Глоссопом, после чего I.R.S. перевыпустила в США «The Stand», а максимального эффекта добилась, показав группу в программах The Cutting Edge и American Bandstand.

В сентябре 1983 года вышел сингл «Sixty Eight Guns»: с ним группа выступила в программе Top of the Pops. В ноябре The Alarm записались у Джона Пила; именно здесь появились три новых трека, «Walk Forever By My Side», «One Step Closer To Home» и «Unbreak the Promise», ставшие популярными на концертах. Все это время, вылетая время от времени на концерты в США и не прекращая британских гастролей, группа работала над дебютным альбомом с продюсером Аланом Шеклоком и звукоинженером Крисом Портером. Declaration вышел 14 февраля 1984 года и уже через неделю поднялся в Британии до 6-го места.

В ноябре 1984 года группа записала демо с девятью новыми песнями (включая «Absolute Reality») и предстааили плёнки американскому продюсеру Джимми Йовину, который согласился поработать над вторым альбомом The Alarm. Однако в Британии он так и не появился: группа вынуждена была выпустить синглом «Absolute Reality», чтобы чем-то поддержать летние гастроли. Тур прошёл с аншлагом, и, выступив на нескольких европейских фестивалях, The Alarm с новым продюсером Майком Хаулеттом, приступили к работе над альбомом Strength, который вышел в октябре.

Последующие годы группа непрерывно гастролировала, а в 1988 году была приглашена в турне Бобом Диланом. Однако после выпуска альбома Raw (1991) Питерс со сцены Brixton Academy объявил о том, что покидает состав, что явилось полной неожиданностью не только для аудитории, но и для коллег. После нескольких неудачных попыток продолжить своё существование в форме трио, группа распалась.

В конце 1990-х годов Питерс реорганизовал The Alarm в новом составе. Сюда вошли: Крэйг Адамс (экс-Sisters of Mercy, The Mission, The Cult), Джеймс Стивенсон (Chelsea, Gene Loves Jezebel, The Cult) и Стив Грэнтли (Stiff Little Fingers).

Дискография

Студийные альбомы 
 Declaration — 1984 (UK #6, US #50)
 Strength— 1985 (UK #18, US #39)
 Eye Of The Hurricane — 1987 (UK #23, US #77)
 Change — 1989 (UK #13, US #75, на валлийском языке выпущен под заголовком «Newid»)
 Raw — 1991 (UK #33, US #161, на валлийском языке выпущен под заголовком «Tân»)
 In The Poppy Fields: One (Close) — 2002
 In The Poppy Fields: Two (The Normal Rules Do Not Apply) — 2002 
 In The Poppy Fields: Three (Trafficking) — 2002 
 In The Poppy Fields: Four - Edward Henry Street — 2002 
 In The Poppy Fields: Five (Coming Home) — 2003 
 In The Poppy Fields — 2004 
 Alt-Strength — 2005
 Under Attack — 2006 (UK #138)
 Counter Attack — 2008 (на 8 CD)
 Guerilla Tactics — 2008 
 Direct Action — 2010 (CD + DVD)
 The Sound And The Fury — 2011 (CD + DVD)
 Peace Train — 2014

Концертные альбомы 
 In Concert-372 — 1986
 Electric Folklore Live — 1988 (UK #62, US #167)
 King Biscuit — 1999 (концерт 1984 года)
 Blaze Of Glory — 2002
 Hammersmith Palais 1984 — 2002
 The Sound And The Fury: Live 1981 To 1991 — 2003 (2 CD + DVD)
 Live In the Poppy Fields — 2004
 The Saturday Gigs — 2006 
 Spirit of '86 — 2007
 Abide With Us Live Gathering 2013 — 2013

Сборники 
 Compact Hits — 1988 
 Standards — 1990 (UK #47, US #177)
 The Best Of The Alarm And Mike Peters — 1998 
 Eponymous 1981-1983 — 2000 
 The Alarm 2000 Collection — 2000 (все записи группы 1981 – 1991  годов на 7 CD)
 The Collection — 2007
 BBC Radio Sessions 1983-1991 — 2008 (2 CD)
 21 — 2009 
 Vinyl — 2013 (soundtrack)
 In the Poppy Fields: Collected Works — 2013

Мини-альбомы 
 The Alarm — 1983
 The Chant Has Just Begun — 1984
 Spirit Of '76 — 1985

Примечания

Ссылки 
 www.thealarm.com. — Официальный сайт The Alarm.
 www.davesharp.org. — Сайт Дэйва Шарпа.

Панк-рок-группы Великобритании
Группы альтернативного рока Великобритании
Музыкальные коллективы Уэльса
Исполнители I.R.S. Records
Группы новой волны из Великобритании